Covers () — сборник кавер-версий американской рок-группы Deftones, изданный 16 апреля 2011 года на лейбле Reprise Records. Альбом был выпущен ограниченным количеством в 5000 копий и только в формате винил по случаю международного праздника «День музыкального магазина».

Об альбоме 
Как уже видно из названия, Covers представляет собой сборник кавер-версий, многие из которых уже выпускались ранее в таких альбомах, как B-Sides & Rarities 2005-го и в цифровой версии альбома Diamond Eyes 2010-го годов. Группа записывала какой-либо кавер после записи каждого студийного альбома на протяжении всей своей музыкальной карьеры; так, самая первая кавер-версия песни Simple Man группы Lynyrd Skynyrd была записана перед выпуском дебютного альбома Deftones, когда вокалисту Чино Морено было только 17 лет.

Список композиций

Сторона А

Сторона Б

Участники записи 
 Чино Морено — вокал, гитара
 Стефен Карпентер — гитара
 Чи Ченг — бас-гитара (треки 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11)
 Сержио Вега — бас-гитара (треки 2, 6, 8)
 Фрэнк Дэлгадо — клавишные, сэмплы
 Эйб Каннингэм — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Covers на AllMusic 
 Covers на Discogs 
 Covers на WhoSampled 
 Covers на Consequence of Sound 

Альбомы альтернативного метала
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Reprise Records
Альбомы Deftones
Альбомы 2011 года
Сборники 2011 года
Кавер-альбомы
Сборники на английском языке